Poylphysia crassa är en ringmaskart som först beskrevs av Örsted 1843.  Poylphysia crassa ingår i släktet Poylphysia och familjen Scalibregmatidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
crassa